Claude Juimo Siewe Monthé (1961è-), député et industriel camerounais.
 Dieudonné Monthé (?-2020), ancien ministre camerounais.
 Paul Monthé (1914-1974), homme d'affaires camerounais.